Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 2003 () — 27-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Канаді з 26 грудня 2002 року по 5 січня 2003 року.

Топ-дивізіон

Попередній раунд 
Група А

Група В

Втішний раунд

Плей-оф 

Матч за 5 місце
  —  0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Бомбардири

Воротарі 
<small>Пояснення: ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини'</small>

 Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Марк-Андре Флері
Найкращий захисник:  Йоні Піткянен
Найкращий нападник:  Ігор Григоренко
Найцінніший гравець:  Марк-Андре Флері
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Марк-Андре Флері
Захисники:  Карло Колаяково —  Йоні Піткянен
Нападники:  Юрій Трубачов —  Ігор Григоренко —  Скотті Апшолл
 Підсумкова таблиця 

 Дивізіон І 
 Група A 
Матчі відбулись 27 грудня - 2 січня у Алмати (Казахстан).

 Група B 
Матчі відбулись 16-22 грудня у Блед (Словенія).Переможці груп переходять до Топ-дивізіону, збірні, що посіли останні місця у групах вибувають до другого Дивізіону. Дивізіон ІІ 
 Група A 
Матчі відбулись 6-12 січня 2003 у Меркуря-Чук (Румунія).

 Група B 
Матчі відбулись 28 грудня - 3 січня у місті Новий Сад (Сербія та Чорногорія).Переможці груп переходять до першого Дивізіону, збірні, що посіли останні місця у групах вибувають до третього Дивізіону. Дивізіон ІІІ 
Матчі пройшли у Ізміті (Туреччина) 21-26 січня.Збірні  та  вийшли до другого Дивізіону.''

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  
 Топ-дивізіон  
 Дивізіон ІА  
 Дивізіон ІВ  
 Дивізіон ІІА  
 Дивізіон ІІВ  
 Дивізіон ІІІ  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
2002 у хокеї з шайбою
2003 у хокеї з шайбою
Грудень 2002
Січень 2003
Спорт у Галіфаксі